Schakt kan avse:

Schakt (antologiserie) – en svensk novellantologiserie utgiven mellan 2005 och 2007
Schakt (pjäs) – en pjäs av Kurt Öberg
Schaktning – formandet av mark för att bygga upp ett kulturlandskap, eller uppföra en byggnad eller anläggning
Gruvschakt – en avgränsad hålighet i marken, oftast sprängd i berg
Hisschakt – det lodräta utrymmet för hisskorgen
öppet schakt, även känt som cut-and-cover på engelska – en byggmetod för tunnlar